Borrell di Osona  (seconda metà dell'VIII secolo–820 circa), conte di Urgell e Cerdagna dal 798, e conte di Osona dal 799 alla sua morte
 Borrell I (circa 874-911), conte di Barcellona, Girona e Osona dall'897 al 911
 Borrell II (927-992), conte di Barcellona, Girona e Osona (947-992) e di Urgell (948-992)
 Borrell III (972-1017), conte Barcellona, Girona e Osona (992-1017)
 Federico Borrell García (1912-1936), anarchico spagnolo
 Francisco Borrell (1934), cestista spagnolo
 Henry Perigal Borrell (1795-1851), numismatico britannico
 Johnny Borrell (1980), cantante e chitarrista britannico
 Josep Borrell (1947), politico spagnolo
 Lázaro Borrell (1972), cestista cubano
 Leonor Borrell (1963), cestista cubana
 Pere Borrell del Caso (1835-1910), pittore, illustratore e incisore spagnolo

Pagine correlate 
 Borrelli